Alabam ist der Name von:

 Alabam (Arkansas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Arkansas
 Alabam Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alabam Township, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Arkansas
 Old Alabam, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Arkansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Alabam School, in Alabam, Arkansas, ID-Nr. 76000432

Siehe auch:
 Alabama (Begriffsklärung)